Cross har flere betydninger:

 Henri-Edmond Cross - fransk maler
 Cross country – en løbedisciplin i terræn
 Cycle cross – en cykeldisciplin i terræn
 Motocross – en motorcykeldisciplin på kuperet bane
 † – et musikalbum fra Justice